

G8 

Australia
Canada
European Union

France
Germany
Italy

Japan
United Kingdom
United States

European Union 

Agriculture & Rural Development
Climate Action
Competition
Consumer Protection
Development
Digital Agenda
Economic and Monetary Affairs
Education, Culture, Multilingualism & Youth
Employment, Social Affairs & Inclusion

Energy
Enlargement & European Neighbourhood Policy
Environment
Financial Programming & the Budget
Foreign Affairs & Security Policy
Health & Consumer Policy
Home Affairs
Industry & Entrepreneurship
Inter-Institutional Relations & Administration

Internal Market & Services
International Cooperation, Humanitarian Aid & Crisis Response
Justice, Fundamental Rights & Citizenship
Maritime Affairs and Fisheries
Regional Policy
Research, Innovation & Science
Taxation, Customs, Statistics, Audit & Anti-Fraud
Trade
Transport

UK Government Departments 

Attorney General's Office
Attorney General
Solicitor General
Cabinet Office
Prime Minister/Civil Service Minister
Deputy Prime Minister
Cabinet Office Minister
Civil Society
Cities & Constitution
Government Policy
Department for Business, Innovation & Skills
Business Secretary
Employment Relations & Consumer Affairs
Intellectual Property
Skills & Enterprise
Trade & Investment
Universities & Science
Department for Communities & Local Government
Communities Secretary
European Regional Development Fund
Faith & Communities
Fire
Housing
Localism
Planning
Department for Culture, Media & Sport
Culture Secretary
Culture, Communications & the Creative Industries
Sport & Tourism
Women & Equalities

Department for Education
Education Secretary
Children & Families
Education & Childcare
the Education Funding Agency
Schools
Department of Energy & Climate Change
Energy Secretary
Climate Change
Energy
Efficiency & Nuclear Energy
Department for Environment, Food & Rural Affairs
Environment Secretary
Farming, Food & Marine Environment
Natural Environment & Environmental Science
Water, Forestry, Rural Affairs & Resource Management
Department of Health
Health Secretary
Care & Support
NHS
Public Health
Quality
Department for International Development
International Development Secretary
Asia, Middle East & Africa
World Health Organisation

Department for Transport
Transport Secretary
Aviation & Roads
Rail Strategy & Maritime
Regional & Local Transport
Department for Work & Pensions
Work & Pensions Secretary
Disabled People
Employment
Pensions
Welfare Reform
Foreign & Commonwealth Office
Foreign Secretary
Africa
Asia-Pacific & South America
Europe
North America & Middle East
United Nations
Home Office
Home Secretary
Crime Prevention
Criminal Information
Modern Slavery & Organised Crime
Policing
Security & Immigration
Ministry of Defence
Defence Secretary
Armed Forces
Defence Equipment, Support & Technology
Defence Personnel, Welfare & Veterans
International Security Strategy

Ministry of Justice
Justice Secretary
Civil Law
Civil Liberties
Courts & Legal Aid
Prisons & Rehabilitation
Northern Ireland Office
Northen Ireland Secretary
Rights & Equalities
Office of the Leader of the House of Commons
Commons Leader
Deputy Leader
Office of the Leader of the House of Lords
Lords Leader
Deputy Leader
Scotland Office
Scottish Secretary
Scottish Stakeholders
Treasury
Chancellor
Chief Secretary
Commercial Secretary
Economic Secretary
Exchequer Secretary
Financial Secretary/City Minister
Wales Office
Welsh Secretary
Regional Development
Welsh Stakeholders

UK Devolved Government 

Government (governo, em português) pode ser:

Jennifer Government: NationStates 
Office of Government Commerce 
Guns, God and Government 
Die for the Government 
Business to government 
E-government 
Australian Government Future Fund 
Government of Singapore Investment Corporation 

Desambiguação